Leonid Zhmud (* 1956), russischer Philosophie- und Wissenschaftshistoriker
 nordosteuropäische Ponyrasse, siehe Žemaitukas